Erazm Kretkowski (1508–1558) – kasztelan brzeskokujawski i gnieźnieński, dyplomata i podróżnik
 Erazm Kretkowski (zm. 1594) – archidiakon gnieźnieński, kanonik kujawski
 Erazm Kretkowski (1595–1639) – kanonik krakowski, tarnowski i kujawski, oficjał generalny krakowski, opat hebdowski